

Botanica 
 La barbula è il muschio che si forma sui tetti o sui muri, di colore grigio che rivivifica a tempo umido diventando di un colore verde germoglio. Appartiene alla famiglia delle Briacee, ordine delle Briali.

Zoologia 
 La barbula è una piccola diramazione uncinata che tiene unite fra loro le barbe delle penne degli uccelli, oppure non uncinata nelle piume dei medesimi.

Persone 
 Lucio Emilio Barbula, console e generale romano, nel 281 a.C. scatenò la battaglia di Heraclea